El término Runic puede referirse a:

Runic banda española de pagan/folk metal.
Runic marca de ropa e implementos deportivos.
Runic Games compañía de juegos de video estadounidense con sede en Seattle.
Rúnico para referirse al alfabeto rúnico.